Monticello může být:

 Monticello (prezidentské sídlo) – sídlo amerického prezidenta Thomase Jeffersona
 Monticello (Arkansas) – město v Arkansasu
 Monticello (Florida) – město na Floridě
 Monticello (Georgie) – město v Georgii
 Monticello (Illinois) – město v Illinois
 Monticello (Indiana) – město v Indianě
 Monticello (Iowa) – město v Iowě
 Monticello (Jižní Karolína) – vesnice v Jižní Karolíně
 Monticello (Kentucky) – město v Kentucky
 Monticello (Louisiana) – město v Louisianě
 Monticello (Maine) – město v Maine
 Monticello (Minnesota) – město v Minnesotě
 Monticello (Mississippi) – město v Mississippi
 Monticello (Missouri) – vesnice v Missouri
 Monticello (New York) – vesnice v New Yorku
 Monticello (Severní Karolína) – vesnice v Severní Karolíně
 Monticello (Utah) – město v Utahu
 Monticello (Wisconsin) – město ve Wisconsinu